Писаница:

 Писаница — село в Болгарии.
 Писаница — русское, чаще сибирское название скалы с петроглифами — рисунками и надписями, археологический памятник.
 Писаница на мысе Еловый
 Писаница Талкин Ключ
 Боярская писаница
 Сулекская писаница
 Сыдинская писаница
 Шалаболинская писаница